Azenha — tipo de mecanismo
Azenha (Porto Alegre) — bairro da capital do estado brasileiro Rio Grande do Sul
Azenha (Sortelha) — povoação anexa da freguesia portuguesa homónima
Luiz Carlos Azenha — jornalista brasileiro

Desambiguações de topônimos